Grandis pode referir-se a:

 Tectona grandis
 Cassia grandis
 Mitsubishi Grandis
 Toromys grandis
 Pisonia grandis
 Beishanlong grandis
 Eleutherodactylus grandis
 Neorapana grandis
 Megalobulimus grandis
 Thapsia grandis
 Chrysichthys grandis
 Hylomyscus grandis
 Oedipina grandis
 Nycteris grandis
 Crossodactylus grandis
 Epomophorus grandis
 Liocypris grandis
 Lavigera grandis
 Niltava grandis
 Torreya grandis
 Aplonis grandis
 Calomyscus grandis
 Platypelis grandis
 Bradypterus grandis
 Acridotheres grandis
 Nyctibius grandis

Desambiguação